Бильдайн () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Гюссинг.  . Официальный код  —  10426.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вальтер Теммель (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Бургенланда